Уральська область — адміністративно-територіальна одиниця в складі РРФСР, що існувала в 1923—1934 роках
 Уральська область — адміністративно-територіальна одиниця в складі Російської імперії, що існувала в 1868—1920 роках
 Уральська область — назва Західноказахстанської області Казахстану в 1962—1992 роках